МЛБ в сезоне 1953 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Мировая серия 
Мировая серия 1953: Нью-Йорк Янкиз — Бруклин Доджерс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1953 год в бейсболе